

Toponyme 
Akom peut désigner plusieurs localités du Cameroun :
 Akom, un village de l'arrondissement de Biwong-Bulu ;
 Akom, un village de l'arrondissement d'Ebolowa ;
 Akom, un village de l'arrondissement de Mbang ;
 Akom, un village de l'arrondissement de Mvengue ;
 Akom, un village de l'arrondissement d'Oveng.

Entreprise 
 AKOM, un studio d'animation sud-coréen.

Culture 
 Akom, la religion traditionnelle du peuple Akan.

Voir aussi 
 Akom I, un village de l'arrondissement de Niete.
 Akom II, une commune du département de l'Océan.
 , diverses localités.

Homonymie de localités